Distretto di Oropesa – distretto del Perù nella regione di Apurímac
Distretto di Oropesa – distretto del Perù nella regione di Cusco